Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2004 war die achte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 5. bis 8. April 2004 in der First Artist Academy in Wellingborough in England statt.

Europameister wurde der Waliser Jamie Jones durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen den Nordiren Mark Allen. Jones spielte zudem mit 139 Punkten das höchste Break des Turniers. Titelverteidiger Jamie O’Neill schied im Achtelfinale gegen den Iren John Connors aus.

Modus 
Die 40 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils fünf Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2004
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in North Northamptonshire